Периптихи́ды  — семейство вымерших плацентарных млекопитающих, известных по ископаемым остаткам из палеоценовых отложений Северной Америки (Канада, США) и Азии (Китай, Узбекистан). Исходя из результатов филогенетического анализа Т. Холлидея и коллег 2015 года, периптихиды относятся к кладе , включающей панголинов и их вымерших родственников. В прошлом семейство рассматривалось в составе кондиляртр (Condylarthra). Периптихиды отличаются строением зубов: массивными премолярами и необычными вертикальными эмалевыми гребнями. Семейство включает роды как с крупными, так и мелкими представителями, причем более крупные формы имеют массивные скелеты. Судя по строению известных науке скелетов, периптихиды были наземными животными.

Классификация 
† Подсемейство Anisonchinae
 † Alticonus
 † Ampliconus
 † Anisonchus
 † Haploconus
 † Hemithlaeus
 † Mimatuta
 † Mithrandir
† Подсемейство Conacodontinae
 † Conacodon
 † Oxyacodon
† Подсемейство Periptychinae
 † Ectoconus
 † Maiorana
 † Periptychus
 † Tinuviel
Роды incertae sedis
 † Auraria

Примечания

Ссылки 
 McKenna, Malcolm C., and Bell, Susan K. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, New York, 631 pp. .
 Middleton M. D. and Dewar E. W. 2004. New mammals from the early Paleocene Littleton fauna (Denver Formation, Colorado) Bulletin of the New Mexico Museum of Natural History and Science 26: 59—80.
 Rose, Kenneth D. 2006. The Beginning of the Age of Mammals. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 428 pp.

Вымершие лавразиатерии
†
Млекопитающие палеоцена